

Бей-Шор — переписна місцевість, штат Мічиган
 Бей-Шор — переписна місцевість, штат Нью-Йорк